Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Krasikow – rosyjski hokeista
 Piotr Krasikow – rosyjski prawnik i działacz polityczny